Mauro Valentini ist der Name folgender Personen:

* Mauro Valentini (Fußballspieler, 1964) (* 1964), italienischer Fußballspieler 
 Mauro Valentini (Radsportler) (* 1967), italienischer Radsportler 
 Mauro Valentini (Fußballspieler, 1973) (* 1973), san-marinesischer Fußballspieler